World Series by Renault sezona 2007 je dirkaško prvenstvo, ki je potekalo leta 2007.

Dirkači in moštva 

 R = Novinec

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Moštva

Reference 

2007 v športu
2007